Свен-Тор Хольм (; род. ) — гендиректор Lundavision AB, участвовал в создании шведского Ideon Science Park.

Биография 
В 1972 году получил степень магистра химии в Лундском университете.

В 1976—1982 годах возглавлял комите по борьбе с промышленным загрязнением воздуха при правительстве провинции Скания.

С 1982 году возглавил создание первого шведского технопарка Ideon Science Park.

В 1994 году стал исполнительным директором Фонда по передаче технологий в Лунде. Фонд был учрежден шведским парламентом и был нацелен на промышленное внедрение научных разработок вместе с восемью университетами Швеции. Основная деятельность фонда состояла в обучении предпринимательству, помощи в создании стартапов, получении патентов на разработки и начальном финансировании.

31 декабря 2009 года распоряжением президента Дмитрия Медведева включён в состав рабочей группы по разработке проекта создания территориально обособленного комплекса для развития исследований и разработок и коммерциализации их результатов (Инноград).

Прочее 
Согласно информации «РБК daily» является специалистом по венчурным инвестициям мирового уровня.

Ссылки 
 Профиль на сайте Иннограда
 Проекту нужна критическая масса единомышленников. / «РБК daily»
 Профиль на сайте The Innovators